Италия може да се отнася за:
 Италия, държава в Европа
 Италия (римска провинция)
 Италианско кралство (9-10 век)
 Кралство Италия (19-20 век)
 Италия (сорт грозде)
 Италия (сграда), небостъргач в Сау Паулу, Бразилия